Корона Шрётер (; 14 января 1751, Губен — 23 августа 1802, Ильменау) — немецкая актриса и певица.

Биография 

Корона Шрётер родилась 14 января 1751 года в семье гобоиста полка графа Брюльского Иоганна Фридриха Шрётера и Марии Регины, дочери обувщика и кожевника. У Короны было два брата (Иоганн Самуэль и Генрих) и сестра Мария Генриетта. 

После переезда семьи в Лейпциг Корона обучалась пению у Иоганна Адама Гиллера. В Лейпциге Корона познакомилась с Гёте, на которого она произвела большое впечатление.

В 1776 году по предложению Гёте Корона получила место придворной вокалистки и камерной певицы в Веймаре, кроме того она давала уроки вокала, например, юной Христиане Нойманн. Благодаря своим актёрским талантам Корона стала примой любительского театра Гёте и в частности первой исполнительницей заглавной роли в «Ифигении в Тавриде». В Веймаре Корона посещала занятия в поддерживаемой Гёте Княжеской школе рисования. 

Начиная с 1788 года Корона Шрётер отошла от придворной жизни и в 1802 году умерла от туберкулёза в Ильменау в присутствии своей давней подруги Вильгельмины Пробст. Похоронена на Ильменауском кладбище.

Память 
В память о Короне Шрётер её имя носит одна из школ в Губене и улица в южной части Ильменау.

Литература 
 Heinrich Düntzer: Charlotte von Stein und Corona Schröter - Eine Vertheidigung. Cotta, Stuttgart 1876.
 Jutta Hecker: Corona. Das Leben der Schauspielerin Corona Schröter. Urachhaus, Stuttgart 1969.
 Ann Willison Lemke: Von Goethe inspiriert: Lieder von Komponistinnen des 18. und 19. Jahrhunderts. Furore, Kassel 1999.
 Peter Braun (Hrsg.): Corona Schröter - Goethes heimliche Liebe. Artemis & Winkler, Düsseldorf 2004, ISBN 3538071918.
 Hans Michael Schletterer: Schröter, Corona. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 32, Duncker & Humblot, Leipzig 1891, S. 560–567.

Ссылки 
 

Актрисы Германии
Певцы и певицы Германии
Иоганн Вольфганг Гёте
Умершие от туберкулёза
Актрисы XVIII века
Похороненные в Ильменау